Кампильо-де-Льерена ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 234 км². Население — 1485 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 128 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса